André Planckaert – ciclista belga
 Baptiste Planckaert – ciclista belga
 Eddy Planckaert – ciclista belga
 Joseph "Jef" Planckaert – ciclista belga
 Jo Planckaert – ciclista belga
 Walter Planckaert – ciclista belga
 Willy Planckaert – ciclista belga